Fastov – denominazione in russo di Fastiv, città dell'Ucraina
 Cratere Fastov – cratere di Marte
 Battaglia di Fastov – battaglia della Seconda Guerra Mondiale